Harlem shake, 1981-ből származó tánc
Harlem shake, Baauer 2012-es dala
Harlem shake, 2013-ban kezdődő internetes mém